Маріон Бартолі була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

П'ята сіяна Віржіні Раззано виграла титул, перемігши у фіналі першу сіяну Вінус Вільямс з рахунком 4–6, 7–6(9–7), 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

Жінки, одиночний розряд